Южнокорейская мужская группа VIXX совершили три концертных тура, общее название которых VIXX Live Fantasia. В 2014 году был проведен первый тур, под названием «Hex Sign», второй — «Utopia» в 2015 году и третий «Elysium» в 2016 году. Группа также провела четыре шоукейса, наиболее заметным из которых является их дебютный тур по выставке «The Milky Way Global Showcase», а также две встречи болельщиков.

The Milky Way Global Showcase 

Глобальный шоукейс Milky Way (стилизованный под VIXX Global Showcase «The Milky Way») является дебютным корейским шоу в прямом эфире. Тур, организованный Jazzy Group, проходил с 20 октября по 17 ноября 2013 года в Куала-Лумпуре, Осаке, Токио, Стокгольме, Милане, Далласе, Лос-Анджелесе и Сеуле.

История 
Тур был официально объявлен 23 августа 2013 года через официальное фан-кафе Даум. VIXX также представили короткое видео их тура, загруженное на их официальный канал в YouTube. Название «Milky Way» было посвящено фан-клубу (Starlights) всего мира, представляющие звезды, которых составляют всю галактику Млечного Пути. Шоукейс длился в течение двух месяцев, октября и ноября.

Сет-лист 
Этот сет-лист является репрезентативным для выступления на бис-шоу в Сеуле, Южная Корея, 17 ноября 2013 года.

Главный сет
 «On and On»
 «Light Up the Darkness»
 «Hyde»
 «Only U»
 «In the Name of Love» (Соло Ken)
 Hongbin & Hyuk stage (Специальная совмещенная сцена)
 «껄렁껄렁» (Соло Ravi)
 «Please» (Lee So-ra cover) (Соло Leo)
 «LoveStoned» (Сольная танцевальная версия N)
 «Voodoo Doll» (Предпросмотр)
 «I Got a Boy + So Hot + 24 Hours» (Особая танцевальная сцена)
 «Love Letter»
 «Super Hero»
 «Rock Ur Body»
Бис
 «Hyde» (Акустическая ремикс-версия)
 «G.R.8.U»

Даты туров

СМИ 
Телевизионная трансляция

VIXX Live Fantasia — Hex Sign 
VIXX Live Fantasia — Hex Sign, известное как VIXX Live Fantasia — это первый сольный концерт и мировое турне южнокорейской мальчиковой группы VIXX. Тур, выпущенный CJ E & M Music и Live и Jellyfish Entertainment, официально начался с первых трех концертов VIXX с 18 по 20 июля в Сеуле.

История 
Компанией VIXX 30 мая было объявлено: «VIXX проведет двухдневный сольный концерт VIXX Live Fantasia — Hex Sign 19 и 20 июля. VIXX также проведет сольные концерты в Японии и отправится в мировое турне».

Команда бизнес-контента из CJ E & M Music and Live (которая будет совместно продюсировать концерт с Jellyfish) заявила: "Представляя свой первый сольный концерт с момента дебюта, VIXX упорно трудились, чтобы представить визуальные эффекты и представления, которых он никогда не видел до того, как не будут показаны на трансляциях этапов. Поскольку группа отличается от других групп идолов концепциями вампиров или Джекила и Хайд, мы представим концерт, напоминающий один из фантастических миров за 150 минут".

В ответ на быстрых фанатов, которые в течение 9 минут схватили все билеты на предстоящий первый сольный концерт VIXX, VIXX представили еще одну дату на свой Сеульский концерт 18 июля, который был распродан в течение 10 минут. Приоритетные продажи билетов для официального фан-клуба VIXX начались на аукционе 9 июня в 8 вечера KST, и сообщалось, что сайт завис, когда фанаты бросились захватить 7000 билетов на каждую из двух концертных дат. В течение 9 минут билеты были распроданы. Согласно CJ E & M Music и Live 13-го числа, дополнительная дата концерта 18 июля также была распродана в течение 10 минут после продажи билетов, демонстрируя, сколько поклонников хотят увидеть в прямом эфире VIXX.

Сет-лист 
Этот сет-лист является репрезентативным для первых двух шоу, прошедших в Сеуле (Южная Корея) 18 и 19 июля 2014 года.

Главный сет
 «Voodoo Doll»
 «Secret Night»
 «Hyde»
 «Beautiful Killer»
 «CHAOS»
 «B.O.D.Y»
 «Only U»
 «Love, LaLaLa»
 «A Cold Night» (Leo & Ken stage)
 «Memory» {Ravi & Hyuk stage}
 «Toxic» (N & Hongbin dance stage)
 «Light Up the Darkness»
 «Someday»
 «Love Letter»
 «Starlight»
 «UUUUU»
 «From Now On, You’re Mine»
 «Rock Ur Body»
 «Thank You for Being Born»
Бис
 «Super Hero»
 «G.R.8.U»
Бис 2
 «On and On»
 "Eternity

Даты туров

VIXX US Tour 
VIXX US Tour, известное как MUSICENKOR представляет: VIXX. Тур, организованный компанией Limelight Entertainment, состоялся 22 ноября и 23 ноября 2014 года в Чикаго в театре Star Plaza и в Нью-Йорке в Терминале 5.

VIXX Live Fantasia — Utopia 

VIXX Live Fantasia — Utopia — второй сольный концерт и мировое турне южнокорейской мальчишеской группы VIXX. Тур, выпущенный CJ E & M Music и Live and Jellyfish Entertainment, официально стартовал с первых двух концертов VIXX с 28 и 29 марта в Сеуле на Олимпийской гимнастической арене.

Сет-лист 
Главный сет
 Prologue: Missing Child
 Opening: The Parade of Black X
 «On and On»
 «Voodoo Doll»
 «Light Up the Darkness»
 «Secret Night»
 Bridge Performance: Surgery
 «Cloning» (Hongbin Dance Solo)
 «Ghost» (Ravi Solo)
 «After Dark»
 «Youth Hurts»
 «Say U Say Me»
 Lets Learn About Human Emotions VCR
 «Call You Mine» (Jeff Bernat Cover) (Hyuk Solo)
 «Rolling in the Deep» (Adele Cover) (Ken Solo)
 «CHAOS»
 «Time Machine»
 «Rock Ur Body»
 «Love Letter»
 «Someday»
 «Sad Ending»
 Bridge Performance: Mother
 «Words to Say» (Leo Solo)
 «Self-Disunion» (N Dance Solo)
 «Hyde»
 «Beautiful Killer»
 «Eternity»
 Ending Video: End of the World
 «Error»
Бис
 «Starlight»
 «Love Equation»
 «From Now On, You’re Mine»
 «G.R.8.U»

Даты туров

DVD 
Live Recording концерта Utopia в Сеуле был выпущен на DVD 1 октября 2015 года. Он содержал два диска и имел субтитры на корейском, английском и китайском языках.

[1-ый диск] VIXX LIVE FANTASIA UTOPIA : THE CONCERT
 Prologue: Missing Child
 Opening: The Parade of Black X
 다칠 준비가 돼 있어
 저주인형 (Voodoo Doll)
 어둠 속을 밝혀줘 (Light Up The Darkness/Light Me Up)
 Secret Night
 Bridge Performance: Surgery
 Cloning (Hongbin Solo)
 Ghost (Ravi Solo)
 After Dark
 청춘이 아파 (Youth Hurts)
 Say U Say Me
 Bridge Video: Feeling
 CHAOS
 Time Machine
 Rock Ur Body
 Love Letter
 Someday
 Sad Ending
 Bridge Performance: Mother
 할 말 (Leo Solo)
 Self-Disunion (N Solo)
 hyde
 Beautiful Killer
 Eternity (기적)
 Ending Video: End of the World
 Error
[2-ой диск] VIXX LIVE FANTASIA UTOPIA : SPECIAL FEATURES
 ENCORE STARLIGHT
 이별공식 (Love Equation)
 오늘부터 내 여자 (From Now On, You’re Mine)
 대.다.나.다.너 (GR8U)

2016 VIXX Japan Live Tour — Depend On

Дата туров

VIXX Live Fantasia — Elysium 

VIXX Live Fantasia — Elysium является третьим соло концертом в Южной Корееё.

Главный сет-лист 
 «Chained Up»
 «Light Up the Darkness»
 «Secret Night»
Первый MENT (Представление)
 «Spider»
 «Maze»
 «After Dark»
 «Hot Enough»
 «Bad Bye»
Второй MENT
 Ken’s solo
 Leo’s solo
 «DamnRa» (Ravi’s solo)
VCR
 «Fantasy»
 «Love Me Do»
 «Ain't No Sunshine» (Hongbin’s solo) (Bill Withers)
 «Because I Love You» (Hyuk’s Solo) (Yoo Jaeha)
 N’s solo Contemporary Dance
 «My Light»
 «Someday»
 «Us Now»
 «On and On»
 «Voodoo Doll»
 «Hyde»
Третий MENT
 «Error»
Бис
 «Eternity»
 «Dynamite»
 «Love Equation»
 «Heaven»

Даты тура

DVD 
Живая запись концерта Elysium в Сеуле была выпущена на DVD 7 марта 2017 года. Она содержала два диска и имела субтитры на корейском, английском и китайском языках.

[1-ый диск] VIXX LIVE FANTASIA UTOPIA :: THE CONCERT
 사슬 (Chained Up)
 어둠 속을 밝혀줘 (Light Me Up)
 Secret Night
 Spider
 MAZE
 After Dark
 Hot Enough
 손의 이별 (Badbye)
 SOLO #1 [Ken] — 잠 못드는 밤에
 SOLO #2 [Leo] — Trap
 SOLO #3 [Ravi] — DamnRa
 Fantasy
 Love Me Do
 SOLO #4 [Hongbin] — Ain’t No Sunshine
 SOLO #5 [Hyuk] — 사랑하기 때문에
 SOLO #6 [N] — Destroy humanity
 My Light
 Someday
 지금 우린 (Us Now)
 다칠 준비가 돼 있어 (On And On)
 저주 인형 (Voodoo Doll)
 hyde
[2-ой диск] VIXX LIVE FANTASIA Special Features ◼ VIXX LIVE FANTASIA ELYSIUM Part 2
 Error
 기적 (Eternity)
 다이너마이트 (Dynamite)
 이별공식 (Love Equation)
 Heaven
 CONCERT POSTER & VCR Making Film
 CONCERT Making Film
 VIXX LIVE FANTASIA ELYSIUM Multi Angle [Fantasy] N/ LEO/ KEN/ RAVI/ HONGBIN/ HYUK

Шоукейсы

VIXX

VIXX LR

Фан-встречи

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20140602032056/http://mwave.interest.me/enewsworld/en/article/67249/vixx-to-present-first-solo-concert-in-july

VIXX
VIXX